Aleja Wilanowska w Warszawie – aleja w Warszawie w dzielnicach Mokotów i Wilanów
 Ulica Wilanowska w Warszawie – ulica w Warszawie w dzielnicy Śródmieście
 Wilanowska – stacja warszawskiego metra